Ana hace referencia a varios artículos:

Personas 

 Nombre propio femenino de origen hebreo: Ana (nombre)

Nacidas con anterioridad a 1801 

 Ana (madre de María), abuela de Jesús de Nazaret según la tradición derivada de algunos textos extracanónicos.
 Ana Bolena (1501 o 1507-1536), reina consorte de Enrique VIII de Inglaterra.
 Ana de Estanglia o Anna de Estanglia, reina de Anglia Oriental desde el 633 hasta su muerte en el 653 o 654 ().
 Ana de Mendoza de la Cerda (1540-1592), aristócrata española.
 Ana de Mendoza y Enríquez de Cabrera (1544-1633), sexta duquesa del Infantado.
 Ana de Gran Bretaña o Ana Estuardo en inglés Queen Anne I (1665-1714).

Nacidas en el siglo XIX 

 Ana Freud o Anna Freud (1895-1982), psicoanalista austríaca, hija de Sigmund Freud.
 Ana Kremser, bailarina italiana que hizo funciones en Argentina en las primeras décadas del .
 Ana Pavlovna Barykova, poeta rusa.

Nacidas en el siglo XX 

 Ana Belén (1951-), actriz y cantante madrileña.
 Ana Botella (1954-), política española.
 Ana Daniel, poetisa portuguesa.
 Ana de Armas (1988-), actriz española de origen cubano.
 Ana de la Reguera (1977-), actriz mexicana de cine, teatro y televisión.
 Ana de Lima, actriz.
 Ana Dizon, cantante filipina.
Ana Elisa Osorio, política venezolana.
 Ana Emilia Abigaíl Mejia Soliere, activista feminista, narradora, crítica literaria y educadora dominicana.
 Ana Fani Alessandri Carlos (n. 1950), geógrafa brasileña..
 Ana Fernández García (1989-), actriz madrileña.
 Ana Foxxx, actriz pornográfica estadounidense.
 Ana Frank (1929-1945), niña judía alemana, autora de un diario donde narró sus vicisitudes como víctima de la persecución nazi.
 Ana Free (1987-), cantante angloportuguesa.
 Ana Gasteyer (1967-), actriz de televisión estadounidense.
 Ana Ivanović (1987-), jugadora de tenis profesional serbia.
 Ana Juan,  botánica, taxónoma, e investigadora española.
 Ana Junyer, exjugadora española de baloncesto profesional.
 Ana Lilia Herrera Anzaldo, política mexicana..
 Ana Lúcia Mota, exjugadora brasileña de baloncesto.
Ana Lucrecia Taglioretti, violinista paraguaya.
 Ana Margarida Arruda, historiadora y arqueóloga portuguesa especializada en la Arqueología fenicio-púnica.
 Ana Maria Bahiana, periodista, guionista y escritora brasileña.
 Ana María Cabrera, escritora, historiadora y docente argentina.
 Ana Maria Carvalho, sociolingüista brasileña.
 Ana Maria Ochoa Gautier, etnomusicóloga colombiana.
 Ana Maria Primavesi, ingeniera agrónoma brasileña.
 Ana María Rey, física teórica colombiana.
 Ana Morgade (1979-), actriz y presentadora madrileña.
 Ana Obregón (1955-), cantante, bailarina, y presentadora de televisión española.
 Ana Ortiz (1971-), una cantante y actriz norteamericana de origen puertorriqueño.
 Ana Paula Maia , escritora, guionista y música brasileña.
 Ana Reeves (1948-), actriz y directora chilena de cine, teatro y televisión.
 Ana Richa (1966-), jugadora de voleibol de playa de Brasil (ya retirada).
 Ana Rodríguez (1974-), cantante cubana.
 Ana Rosa Angarita Trujillo, escritora venezolana.
 Ana Tereza Basilio (1967), jueza y abogada brasileña.
 Ana Torroja (1959-), cantante madrileña.
 Anita Ekberg (1931-2015), actriz sueca, conocida por la frase Marcello, come here.
 Ana Carrillo Mendoza
 Ana Clara Lima
 Ana Drev
 Ana Kasparian
 Ana María Barletta
 Ana María Mariani (1950), periodista, editora y escritora argentina.
 Ana María Mercedes Casamayouret de Lacognata
 Ana María Meza
 Ana María Peláez
 Ana Riesgo Gil
 Ana Simonović

Otros 

 Estilo reina Ana, un estilo arquitectónico, de mobiliario y decorativo típico de Inglaterra y sus colonias en tiempos de la reina Ana de Gran Bretaña (s. XVIII).
 Anu (diosa celta), también conocida como Ana.

Canciones 

 La calle es su lugar (Ana), también conocido como Ana, canción del grupo argentino G.I.T..
 Ana (canción de Los Saicos), canción de la banda peruana Los Saicos.